Electronic body music, een elektronisch muziekgenre ontstaan in de vroege jaren 80 van de 20e eeuw, gekenmerkt door een harde machinale beat
Evidence-based medicine, is een medische handelwijze waarbij men gebruikmaakt van gecontroleerde klinische onderzoeken zoals dubbelblinde tests bij het maken van een keuze voor een medische behandeling voor een patiënt